Operace může být:

 operace (medicína) – řízený fyzický zásah do těla pacienta (ať již člověka nebo zvířete)
 finanční operace – přesun peněz z jednoho místa (účtu) na druhé
 vojenská operace – nasazení vojenských jednotek
 tajná operace – naplánovaná akce tajných služeb
 operace (matematika) – zobrazení z kartézské mocniny množiny do této množiny (například součet)
 binární operace – matematická operace s dvěma operandy (např. násobení, dělení, sčítání, odčítání, odmocňování, umocňování)
 unární operace – matematická operace s jedním operandem (negace, trigonometrické funkce aj.)
 logická operace
 operace (počítače) – programový krok

Externí odkazy